Serfat Iterlaat bezeichnet:
 Serfat Iterlaat (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Serfat Iterlaat (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland